Сен-Венса́н-Стерла́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний схід від Нанта, 27 км на схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 316 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 746,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Венсан-Стерланж на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-Стерланж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-Стерланж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-Стерланж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-Стерланж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея